

Patronyme

 Agnes Hardie (1874-1951), personnalité politique britannique, épouse de  ;
 Albert Hardie Jr. (1987-), catcheur américain ;
  (1873-?), joueur britannique de football ;
  (1873-1937), personnalité politique britannique, frère de James Keir Hardie ;
  (1944-), artiste britannique ;
 George Hardie (1953-), joueur de tennis professionnel américain ;
 James Keir Hardie (1856-1915), homme politique écossais ;
 Kelly Hardie (1969-), joueuse australienne de softball ;
 Russell Hardie (1904-1973), acteur américain ;
 Susan Clare Hardie-Bick (1969-), actrice et mannequin anglaise.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Patronyme écossais